Vuelo nocturno puede referirse a:

Vuelo nocturno, relato del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry.
Vuelo nocturno, película de 1933.
Vuelo nocturno, película de 2005.
Vuelo nocturno, serie de TV de 1991.

en inglés
Night Flight
Música
Night Flight (1965), álbum de Gil Fuller.
Night Flight (1976), álbum de Gábor Szabó.
Night Flight (1978), álbum de Yvonne Elliman.
Night Flight (1980), álbum de Justin Hayward.
Night Flight (1981), álbum de Budgie.
Night Flight (2012), álbum de Kate Miller-Heidke.
Night Flight (1975), canción de Led Zeppelin.

Cine y televisión
Night Flight, película de 1933.
Night Flight, película de 2005.
Night Flight, película de 2014.
Night Flight, serie de TV de 1991.

Red Eye
Red Eye, película de 2005.
Red Eye, película de 2006.

en italiano
Volo di notte
Volo di notte, ópera de Luigi Dallapiccola.